Soldado

Ludologia
Soldado

Ornitologia
Soldado
Soldado
Soldado

Entomologia
Soldado
Soldado

Ictiologia
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Pessoas
Roberto Soldado (1985-), futebolista espanhol

Soldado